Ел Аламо има више значења:

 Ел Аламо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Аламо, Фамилија Авалос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламо, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Аламо (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Аламо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Аламо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламо (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламо (Хуарез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламо (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламо (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аламо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Аламо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аламо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аламо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо, Ехидо Кањон де Барера (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Хуарез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аламо (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламо, Гранха (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламо, Хенаро Чаварија (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламо (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аламо (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аламо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аламо, Ла Алберка (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аламо, Ел Аламо дел Качирпе (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аламо (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аламо (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аламо (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аламо (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аламо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аламо, Ел Аламо де ла Асенсион (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламо (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламо, Лос Аламос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламо (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аламо (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аламо (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аламо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Аламо (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо, Ла Касења и ла Пахарења (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо, Асијенда ел Аламо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо, Естасион (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аламо (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аламо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Аламо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Аламо (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Аламо (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аламо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аламо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аламо, Аламитос (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аламо (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламо (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аламо (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо, Енрике Траин (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо, Летреро (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо, Фраксионамијенто Кампестре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо, Салазар (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо, Емпаке (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо, Лос Аламос (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Аламо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аламо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аламо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аламо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Аламо (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аламо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аламо (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аламо (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Аламо (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо, Северијано Маркез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аламо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику